Покро́вское — село в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 140 км.

Расстояние до районного центра: 21 км.

История 
Дата основания: 1905 год (по другим данным — 1898 год).

В 1924 году в селе образовано сельскохозяйственное товарищество «Красный Октябрь».

До 16 марта 2020 года Покровское образовывало упразднённое сельское поселение село Покровское.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр «Дом культуры и библиотека».
 Сельская библиотека. Открыта 14 октября 1956 года.
 Фельдшерско-акушерский пункт
 В 1 км к юго-востоку от села расположено общественное открытое кладбище площадью 46000 м².

Образование 
 Детский сад № 10 «Аленушка».
 Средняя общеобразовательная школа № 10.

Памятники 
 Могила неизвестного советского солдата, погибшего в борьбе с фашистами. 1941, 1961 года. Открыт 14 октября 1990 года 
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1961 года.
 Памятник В. И. Ленину. 1970 год.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)
Упразднённые муниципальные образования Красногвардейского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году